Baildon steht für:

 Baildon (West Yorkshire), eine Ortschaft im englischen Metropolitan County West Yorkshire

Baildon ist der Familienname folgender Personen:
 John Baildon (1772–1846), deutscher Bauingenieur und Konstrukteur